Tyrrell P34 (Projekt 34) je Tyrellov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi med sezonama  in , ko so z njim dirkali Jody Scheckter, Patrick Depailler in Ronnie Peterson. P34 je šestkolesnik, saj ima spredaj na vsaki strani po dva para majhnih koles. To bi mu moralo prinesti več mehanskega oprijema s stezo v ovinkih, saj je stik med pnevmatikami in asfaltom večji. Ni edini šestkolesnik, ki je nastopil na dirki Formule 1, je pa daleč najbolj znan, saj je edini, ki mu je uspelo tudi zmagati. To je dosegel Jody Scheckter na Veliki nagradi Švedske v sezoni 1976. Skupaj s Depaillerom sta v tej sezoni dosegla še devet uvrstitev na stopničke, eno od teh še s starim dirkalnikom Tyrrell 007, kar je moštvu prineslo tretje mesto v konstruktorskem prvenstvu z 71-imi točkami. V sezoni 1977 dirkalnik ni bil več tako uspešen, saj sta Ronnie Peterson in Patrick Depailler dosegla le še štiri uvrstitve na stopničke in skupno peto mesto v konstruktorskem prvenstvu z 27-imi točkami. Skupno je Tyrrell P34 nastopil na 30-ih dirkah ter dosegel eno zmago, en najboljši štartni položaj in tri najhitrejše kroge.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

Zunanje povezave 

‎

P34
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1976
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1977